Катама́рка () — провинция Аргентины, расположена на северо-западе страны. Административный центр — город Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка, обычно сокращаемый до Катамарка. Население провинции насчитывает 367 828 чел. (2010), площадь провинции составляет 102 602 км². Количество грамотного населения составляет 95,5 %. Соседние провинции (по часовой стрелке, начиная с севера): Сальта, Тукуман, Сантьяго-дель-Эстеро, Кордова и Ла-Риоха. На западе граничит с Чили.

Этимология 
Имеются две версии происхождения названия. Версия на языке кечуа состоит из частей: «ката» («склон») и «марка» («крепость») означающих «Крепость на склоне», а версия на языке аймара состоит из: «катан» («маленький») и «марка» («город») означающих «Маленький город».

География 

Наивысшая точка: Невада-Охос-дель-Саладо (Пик Солёных Родников) 6908 метров. Вулканический комплекс Сьерра-Невада-де-Лагунас-Бравас (высшая точка — 6173 м).

История 
На территории Катамарки обнаружены древнейшие археологические культуры Аргентины — Аламито, Белен, Кондоруаси.

До прибытия испанских завоевателей, большую часть современной Катамарки населяли коренные жители из группы племён Диагита, включая воинственное племя Кальчаки. В 1558 году Хуан Перес-де-Сурита основал Сан-Хуан-де-ла-Рибера-де-Лондрес, но так как поселение постоянно подвергалось атакам коренных жителей, оно было мало заселено, основывалось заново, меняло своё расположение, и переименовывалось несколько раз. Наконец в 6-й раз, 5 июля 1683 года, Фернандо де-Мендоса-Мате-де-Луна основал город Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка.

Когда в 1776 году было создано вице-королевство Рио-де-Ла-Плата, Катамарка получила статус субинтеденции под интенденцией Сальты. В 1821 году провинция провозгласила автономию, и Николас Авельянеда-и-Тула (дед Николаса Авельянеда) был избран первым губернатором провинции.

Катамарка оставалась изолированной от остальной Аргентины горами до 1888 года, когда быстро развивающаяся сеть железных дорог впервые появилась в провинции. Привлекая иммигрантов своими просторными, плодородными долинами и сухой, приятной погодой, Катамарка быстро стала центром иммиграции выходцев из Ливана и Ирана, которые нашли Катамарку похожей на плодородные, горные долины с садами, которые они покинули на родине.

Одно из семейств этих иммигрантов, Саади, стало видным в местной торговле и политике (подобно сирийскому семейству Менем в соседней провинции Ла-Риоха). В 1949 году недавно образованная провинция избрала губернатором Висенте Саади. В итоге перонисты Саади стали незаменимыми для местной политической жизни (Каудильо), оказывая влияние в основном по доверенности. После кончины в 1988 году, Винсенте сменил сын Рамон. В 1990 году близкие друзья Саади были вовлечены в жестокое убийство местной 15-летней девушки. Быстро став известной, смерть Марии Соледад Моралес стоила губернатору Саади большой части его популярности и, в 1991 году, его кабинета, когда Катамарка (впервые) проголосовала за кандидата от Гражданского радикального союза (UCR), Арнольдо Кастильо. Избранный всё ещё значительным количеством сторонников в Сенат, Саади на сегодняшний день — союзник президента Кристины Киршнер, хотя кресло губернатора занимает представитель UCR.

Административно-территориальное деление 

Провинция разделена на шестнадцать департаментов ().

Экономика 
Экономика Катамарки самая маленькая в Аргентине, хотя и не наименее развитая. В 2006 году её экономика была оценена в 1,7 миллиарда долларов США, или, 5,280 долларов США на душу населения, что на 40 % ниже среднего показателя по стране.
Менее разнообразное, чем в большинстве провинций Аргентины, сельское хозяйство никогда не играло важной роли в экономике Катамарки (составляет менее 5 % от её продукции). Животноводство в провинции насчитывает около 200 000 голов крупного рогатого скота, 100 000 овец, и 150 000 коз, с ежегодным производством 7000 тонн говядины, 5 тонн баранины, и 10 тонн свинины, хотя периодические вспышки ящура не позволяют достичь полного потенциала в животноводстве.

Горнодобывающая промышленность, необычайно актуальная в прошлом, после заметного снижения активности в ранние 1990-е, вновь возросла к 2000 году (теперь насчитывает более 20 % экономики). В Катамарке находится одно из крупнейших медно-золотых месторождений в мире, Бахо-де-ла-Алумбрера, в котором добывают приблизительно 17 тонн золота и 190 000 тонн меди ежегодно. Месторождение дало рабочие места свыше 1000 рабочих и приносит сотни миллионов долларов в виде налогов и лицензий в бюджеты федерального и провинциального правительств.

Сельское хозяйство сфокусировано на лесе (грецкий орех), виноградниках, маслинах, цитрусовых, хлопке и табаке, на производство которых правительство создало налоговые льготы для стимуляции экономического роста.

Туризм — растущая часть экономики в Катамарке, с более чем 3465 местами в отелях и других типах размещения. Несмотря на большие надежды возложенные на эту индустрию отсутствие инфраструктуры, предприятий работающих и обучающих в сфере обслуживания, а также местная культура коррупции не скоро дадут туризму стать полноправной частью местной экономики. Горы и геологические образования — главные достопримечательности, среди которых Антофагаста-де-ла-Сьерра, Бальконес-дель-Валье, заснеженные вершины Аконкиха и перевал Сан-Франциско. Перевал Сан-Франциско — проект, разрабатываемый администрацией Кастильо (1991—2003) и стоивший огромных общественных ресурсов, оказался неспособным развить торговлю и туризм в слаборазвитом департаменте Тиногаста.

Большое количество скота, откормленного люцерной на полях Пукары, Тиногасты и Копакабаны, увозили в северное Чили через перевал Сан-Франциско, а мулов разводили для боливийских рынков в 1910-х. Культурные достопримечательности включают в себя город Катамарку, археологический парк Лас-Уэльяс-дель-Инка, доисторические петроглифы, местную музыку, ремёсла и вина.

Транспорт: Главными магистралями являются: Ruta 33, 38, 60, 64.
В Катамарке есть аэропорт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 История 
 Важные исторические даты 
 Катамарка веб-портал  

Провинции Аргентины
 
Винодельческие регионы Аргентины